Na'ama může znamenat:
Na'ama (jméno) – více osob,
Na'ama (mošav) – sídlo v Jordánském údolí,
Na'ama (zátoka) – turisticky významná zátoka v Egyptě (oblast Šarm aš-Šajch),
Na'ama (město) – biblické město,
Na'áma, město a provincie v Alžírsku,
  a  jsou písničky švédské kapely Therion